Брэтиану () — семья румынских политических деятелей, основатели Национальной либеральной партии (НЛП), старейшей политической партии Румынии.

Персоналии
 Брэтиану, Дмитру (1818—1892) — президент  (1885—1890), президент НЛП (1891—1892), министр иностранных дел (1859), министр внутренних дел (1860), премьер-министр и министр иностранных дел (1881), президент Assembly of Deputies (1881—1882). Старший брат Иона Брэтиану.
 Брэтиану, Ион (1821—1891) — президент НЛП (1875—1891), министр внутренних дел (1867, 1867—1868, 1877—1878, 1878—1879, 1882, 1884—1887), президент Assembly of Deputies (1868—1869), премьер-министр (1876—1888, с коротким перерывом в 1881). Младший брат Дмитру и отец Ионела, Дину и Винтилэ Брэтиану:
 Брэтиану, Ионел (1864—1927) — президент НЛП (1909—1927), министр внутренних дел (1907—1909, 1910, 1923—1926), министр иностранных дел (1916—1918, 1918—1919, 1927), премьер-министр (1908—1910, 1914—1918, 1918—1919, 1922—1926, 1927).
 Брэтиану, Дину (1866—1950) — президент НЛП (1934—1947).
 Брэтиану, Винтилэ (1867—1930) — президент НЛП (1927—1930), премьер-министр (1927—1928).
 Брэтиану, Пиа (1841—1920) — жена Иона Брэтиану.